Ікра — звичайна назва яєць риб, земноводних та деяких безхребетних тварин.
 Ікра — страва з риб'ячої ікри або те, що нагадує її.
 Чорна ікра
 Червона ікра
 Ікра минтаю
 Ікра равликів
 Синтетична ікра
 Овочева ікра — страва з овочів або грибів
 Ікра — альбом гурту «Мумій Тролль»
 Ікра — населений пункт у Курахському районі Дагестану.